Хуан Луис има више значења:

 Хуан Луис (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Хуан Луис (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику